Blain (Loire-Atlantique), een plaats in het Franse departement Loire-Atlantique
Blain (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Christophe Blain, Frans striptekenaar

Zie ook:
Blaine (doorverwijspagina)